Отборочный турнир к чемпионату Европы по футболу среди молодёжных команд 2013 начался 25 марта 2011 года и окончился 16 октября 2012 года. В нём участвовали 52 сборные, соревновавшиеся за 7 мест в финальном раунде.

Корзины

Групповой этап 
Победители десяти групп отборочного раунда и четыре лучшие сборные из числа финишировавших в таблице на втором месте продолжают борьбу в стадии плей-офф. При этом при определении лучших вторых сборных учитываются только матчи с командами, финишировавшими на первых, третьих, четвёртых и пятых местах. Если несколько из «вторых» команд набрали в этих матчах одинаковое количество очков, в силу вступают следующие критерии:

 разница мячей;
 количество голов;
 количество голов на выезде;
 рейтинг «фэйр-плей»;
 жребий.

Если по окончании группового этапа две или более команд набрали равное количество очков, для определения первенства применяются следующие критерии:
 количество очков, набранных в матчах между данными командами;
 разница мячей в матчах между данными командами;
 количество забитых голов в матчах между данными командами;
 количество голов в матчах между данными командами, забитых гостями.

Если после применения критериев 1, 2, 3 и 4 две команды по-прежнему имеют равные показатели, эти же критерии применяются ещё раз уже только для этих двух команд. Если и это не приводит к результату, применяются критерии 5 и 6.

 результаты всех матчей в группе: 1) разница мячей, 2) количество забитых голов;
 жребий.

Если две команды имеют абсолютно идентичные показатели перед последним матчем в группе и играют вничью, то по окончании основного времени проводится серия пенальти.

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Группа 5

Группа 6

Группа 7 

{|
|-
|

|

|}

Группа 8 

{|
|-
|

|

|}

Группа 9 

{|
|-
|

|

|}

Группа 10 

{|
|-
|

|

|}

Сравнение команд, занявших вторые места в группах

Стыковые матчи 

Первые матчи состоялись 11 и 12 октября, вторые матчи 15 и 16 октября 2012 года. Семь победителей матчей прошли в финальный турнир, который проходил в Израиле.

Жеребьевка 
Жеребьевка стыковых матчей прошла 14 сентября 2012 года в Ньоне, Швейцария, в которой были определены семь пар и порядок матчей дома и в гостях. Семь команд с наивысшим турнирным коэффициентом попали в корзину для сеяных команд и были посеяны с несеяными командами. Команды из одной группы не могли оказаться в одной паре.

Коэффициент каждой команды был вычислен по следующей формуле:
 40 % от среднего количества рейтинговых очков за игру, заработанных в групповом этапе отборочного турнира чемпионата Европы по футболу среди молодёжных команд 2013.
 40 % от среднего количества рейтинговых очков за игру, заработанных в отборочном турнире и финальном турнире чемпионата Европы по футболу среди молодёжных команд 2011.
 20 % от среднего количества рейтинговых очков за игру, заработанных в отборочном турнире и финальном турнире чемпионата Европы по футболу среди молодёжных команд 2009.

Состав корзин был следующим:

Матчи

Лучшие бомбардиры 
Ниже представлены лучшие бомбардиры отборочного турнира чемпионата Европы по футболу среди молодёжных команд 2013. Игроки, участвовавшие в стыковых матчах, выделены курсивом.

Ссылки 
 Страница ЧЕ 2013 на официальном сайте УЕФА

Футбол в Европе в 2011 году
Футбол в Европе в 2012 году
Чемпионат Европы по футболу среди молодёжных команд 2013